Jan Nepomucen Dębski – burgrabia krakowski
 Jan Dębski (1632–1690) – polski biskup katolicki
 Jan Dębski (1899–1976) – polski polityk chłopski, wicemarszałek sejmu
 Jan Dębski (ur. 1952) – polski lekkoatleta, długodystansowiec

Zobacz też 
 Jan Dąbski